Взмо́рье — непосредственно примыкающая к морю полоса берега.
 
 Взморье — посёлок в составе города Светлый Калининградской области.
 Взморье — село в Долинском городском округе Сахалинской области.
Взморье — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

См. также 

Рижское взморье